Josef Zähringer ist der Name folgender Personen:

* Josef Zähringer (Physiker) (auch Joseph Zähringer; 1929–1970), deutscher Physiker
 Josef Zähringer (Mediziner) (1947–2021), deutscher Mediziner 

Siehe auch:
 Joseph Zähringer